Чермин:

 Чермин — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Мелецкий повят, Подкарпатское воеводство.
 Чермин — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Плешевский повят, Великопольское воеводство.